Па́атеро () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1943) — финский дизайнер.
 Паатеро, Микко (род. 1948) — начальник полиции Финляндии.